L'Invasion fantôme est le septième tome de la série Tara Duncan de Sophie Audouin-Mamikonian. Il est paru le  chez XO éditions.

Résumé 

La jeune sortcelière Tara Duncan a créé une potion pour faire revenir son père, un fantôme, en chair et en os, assassiné par Magister, le Chef des Sangraves. Ce qu'elle ignore, c'est que son ami Cal a fait de même, pour faire revenir la jeune Voleuse Eleanora dont il est profondément amoureux et qui a été tuée... Malheureusement, les deux potions manquent d'une sorte de protection, et elles entrent donc en résonance, ouvrant le passage entre la planète magique et l'AutreMonde, et provoquant la fuite de milliers de Fantômes sur tout AutreMonde. Bientôt, plus de la moitié des humains sont possédés. Car les Fantômes ne peuvent posséder les non-humains. Le demi-elfe Robin est tué par un fantôme (à cause de la vulnérabilité de son côté humain) sous les yeux de Tara. Elle sombre dans une dépression, et n'a aucune nouvelles de ses amis et sa famille, si ce n'est que l'impératrice Lisbeth, sa tante, a été possédée en premier, que sa mère Seléna était avec elle et que Cal, le jeune Voleur a retrouvé Tara, bien décidé à la convaincre de ne pas se laisser mourir de chagrin. Au même moment, les non-humains dont la Reine des Elfes et les chanceux humains non possédés s'organisent pour créer la Résistance... Tara et sa magie est leur seul espoir de survie. Plus tard, en feuilletant le Livre des sombres secrets d'Omois, Tara trouve qu'il y a un moyen de renvoyer les fantômes en OutreMonde. Une machine chez les Edrakins. Mais il se trouve que celui qui l'active mourra à cause des radiations que ladite machine provoque. Tara voudra l'activer pour rejoindre Robin qui est mort...

Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman de fantasy français
Roman français paru en 2009
Tara Duncan